Константи́н Щербако́в:
 
 Щербаков, Константин Викторович (род. 1997) — российский футболист.
 Щербаков, Константин Юрьевич (род. 1993) — российский спортсмен (шорт-трек).